Finan est un prénom masculin irlandais. Finan est également un prénom féminin et masculin d'origine érythréenne.

Étymologie 

Du gaulois vindo signifiant blanc.

Variante 

 Fionán (irlandais moderne)

Saints 
 Finan Cam est le fondateur du monastère de Kinnitty (Offaly, Irlande) au . Il est fêté le 7 avril.
 Finan Lobur gouverne le monastère de Swords, au nord de Dublin (Fingal) au . Il souffre d'une maladie de peau décrite comme une sorte de peste. Fête le 16 mars.
 Finan, , est un disciple de saint Kentigern, qui évangélise Anglesey, puis la région d'Aberdeen. Fête le 18 mars.
 Finan de Lindisfarne est le successeur de saint Aidan de Lindisfarne à Lindisfarne en 651.
 Finien de Clonard († 549-552, fête le 12 décembre),
 Finan de Rath († , 22 mars), frère de saint Failbhe l'Ancien.

Article connexe 

 Liste des prénoms irlandais

Source 

 Tous les Prénoms celtiques d'Alain Stéphan - Éditions Jean-Paul Gisserot - Collection Terre des Celtes 

 

Prénom irlandais
Prénom masculin